Лизинка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лизинка — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.

Украина 
 Лизинка — село в Ивановском районе Одесской области.